Robert Alviž (Primošten, 6. rujna 1984.) je hrvatski nogometaš.

Trenutačno igra za NK Lipik Hrvatska. 

Hrvatski nogometaši
Nogometaši HNK Šibenika‎
Nogometaši NK Međimurja
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati